Le Championnat de France de baseball Nationale 1 2013 rassemble 20 équipes qui s'affrontent pour accéder à la Division 2 du baseball français.

Déroulement 
Les équipes sont réparties en 4 poules géographiques . Chaque équipe affronte les autres de sa poule en matchs aller-retour (programme double, c'est-à-dire 2 confrontations par journée). 

Les 2 premiers de chaque poule sont répartis en 1/4 de finale pour l'accession à la Division 2 en programme de 2 fois 9 manches. Les 4 gagnants passent en demi-finale en programme de 2 fois 9 manches. Les vainqueurs s'affrontent pour le titre dans une finale au meilleur des 3 matchs.  Le vainqueur affrontera le perdant du Play-Down de la Division 2.

Les 3 derniers de chaque poule sont répartis en deux poules de Play-Down où ils s'affrontent pour le maintien en Nationale 1, les deux derniers de chaque poule sont relégués en régionale.

Les clubs de l'édition 2013 
En 2013, la Division 2 s'est intercalée entre la première division du baseball français et la Nationale 1. Les 6 clubs ayant participé aux play-off de Nationale 1 en 2012 étaient qualifiés pour monter en Division 2 en 2013. Les Indians de Boé-Bon-Encontre ont renoncé à cette montée et restent en Nationale 1 2013. L'équipe réserve des Barracudas de Montpellier n'accède pas non plus à la Division 2 et reste en Nationale 1 2013. Autre conséquence de la création de la Division 2, aucun club d'Élite 2012 n'est rétrogradé en Nationale 1 en 2013. Les Seagulls de Cherbourg renoncent au championnat 2013 de Nationale 1 et sont rétrogradés en championnat régional.

Les 4 meilleurs clubs de Nationale 2 2012 sont promus en Nationale 1, mais l'équipe réserve des Templiers de Sénart renonce à la montée, et les Patriots de Paris se fondent dans l'équipe du PUC. Les Boucaniers de La Rochelle, le PUC et les Renards de La Vallée du Gapeau montent effectivement en Nationale 1. Six autres équipes sont promues de Nationale 2 : les Pitcher's de Pineuilh, les Falcons de Bourges, les Raiders d'Eysines, les Bootleggers d'Argancy, les Dragons de Ronchin, le DUC et les Redwings de Rennes.

Voici les clubs participant à l'édition 2013:

Saison régulière 
Les équipes qui jouent à domicile sont nommées en premier.

Matchs de poule

Poule 1

Poule 2

Poule 3

Poule 4

Classements

Play-off

Équipes 
Les deux premiers de chaque poule sont qualifiés en quart de finale. Les vainqueurs sont qualifiés pour la demi finale.

Matchs 1/4 Finale 
Les vainqueurs du quart de finale sont qualifiés en demi finale. Les vainqueurs sont qualifiés pour la finale du championnat.

1/2 Finale

Finale 
La finale se joue au meilleur des 3 rencontres les 7 et  . Le vainqueur est champion et joue un barrage de montée contre le perdant du play-down de la division 2.

Play-down

Équipes 
Les équipes classé  à  de chaque poule sont réparties en deux poules. Les deux derniers de chaque poule sont relégués en régionale

Matchs playdown poule 1 
Les deux derniers de cette poule sont relégués en régionale.

Bourges et Pineuilh sont relégués en régionale.

Matchs playdown poule 2 
Les deux derniers de cette poule sont relégués en régionale.

Dijon et Valenciennes sont relégués en régionale.

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de la FFBS

Championnat de France de baseball Nationale 1
France
Baseball Nationale 1